Kansai Electric Power Company (KEPCO) или , также известная как  — японская энергетическая компания, активная в регионе Кинки (включая мегалополис Кобе-Осака-Киото). Лидер электроэнергетической индустрии Японии. Поддерживает 169 электростанций общей мощностью 37,4 ГВт, из них 151 — гидроэлектростанции.

Главный офис KEPCO в Осаке — одно из самых высоких зданий Японии.Главный офис KEPCO

Электростанции

Атомные

Тепловые

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт KEPCO  
 История компании 

Энергетические компании Японии